

Prvi dio natjecanja

Ljestvica

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Ljestvica

Rezultati

Liga za ostanak

Ljestvica

Rezultati

Zanimljivosti 
 18. rujna na utakmici sa Zagrebom, brazilac Etto postigao je 1000. pogodak Dinama u 1. HNL. Bio je to ujedno i njegov debi. 
 Derbi između Hajduka i Dinama, 3. prosinca, odgođen je zbog kiše i jako natopljenog terena na Poljudu. Odigrao se u veljači. 
 Najbolji strijelac lige bio je Ivan Bošnjak u dresu Dinama s 22 pogotka.
 Najboljim je igračem lige proglašen Dinamov napadač Eduardo da Silva.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  Debreceni - Hajduk Split 3:0, 5:0

 Kup UEFA:
 2. pretkolo: Inter Zaprešić -  Crvena zvezda 1:3, 0:4

 2. pretkolo:  Litex Loveč - Rijeka 1:0, 1:2

 Intertoto kup:
 1. kolo:  Dinamo Tirana - Varteks 2:1, 1:4
 2. kolo: Varteks -  Inter Turku 4:3, 2:2
 3. kolo: Varteks -  Lens 1:1, 1:4

 1. kolo: Slaven Belupo -  NK Drava 1:0, 1:0
 2. kolo: Slaven Belupo -  Gloria Bistrita 3:2, 1:0
 3. kolo:  Deportivo - Slaven Belupo 1:0, 3:0

Poveznice 
 2. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06.
 prva-hnl.hr/blog, 1. HNL 2005./06.
 hrnogomet.com, 1. HNL 2005./06., rezultati utakmica
 hrnogomet.com, 1. HNL 2005./06., popis strijelaca

2005./2006.
 1